Мідлсбро — місто в Англії, графстві Північний Йоркшир.
 Мідлсбро (унітарна одиниця) — унітарна одиниця в Англії.
 Мідлсбро (футбольний клуб) — англійський футбольний клуб з однойменного міста.

Див. також 
 Мідлсборо